D'une manière générale, le mot inflexion désigne l'action de fléchir, de courber ou de plier. Plus particulièrement, il peut avoir les différentes significations suivantes selon le domaine étudié :
 en mathématique, un point d'inflexion est un changement de la concavité sur une courbe ;
 en optique, 
 flexion (linguistique)
 en phonétique,

Voir aussi